Хедер Грејам () је америчка глумица, рођена 29. јануара 1970. године у Милвокију (Висконсин).

Филмографија 

|-
| 1984. || || -{Mrs. Soffel}- || ||
|-
| 1987. || || -{Student Exchange}- || ||
|-
| 1988. || Близанци || -{Twins}- || млада Мери Ен Бенедикт (непотписана)
|-
| 1988. || || -{License to Drive}- || ||
|-
| 1989. || || -{Drugstore Cowboy}- || ||
|-
| 1990. || || -{I Love You to Death}- 
|-
| 1991. || || -{Shout}- || ||
|-
| 1991. || || -{Guilty as Charged}- || ||
|-
| 1992. || || -{Diggstown}- || ||
|-
| 1992. || Твин Пикс: Ватро, ходај са мном || -{Twin Peaks: Fire Walk with Me}- || Ени Блекберн ||
|-
| 1993. || || -{Six Degrees of Separation}- || ||
|-
| 1993. || || -{Even Cowgirls Get the Blues}- 
|-
| 1993. || || -{The Ballad of Little Jo}- || ||
|-
| 1994. || || -{Don't Do It}- || ||
|-
| 1994. || || -{Mrs. Parker and the Vicious Circle}- || ||
|-
| 1995. || || -{Desert Winds}- || ||
|-
| 1995. || || -{Run for Cover}- || ||
|-
| 1995. || || -{Let It Be Me}- || ||
|-
| 1996. || || -{Entertaining Angels: The Dorothy Day Story}- || ||
|-
| 1996. || || -{Swingers}- 
|-
| 1996. || || -{Terrified}- 
|-
| 1996. || || -{Kiss & Tell}- || ||
|-
| 1997. || || -{Nowhere}- 
|-
| 1997. || Врисак 2 || -{Scream 2}- || ||
|-
| 1997. || || -{Boogie Nights}- || ||
|-
| 1997. || || -{Two Girls and a Guy}- || ||
|-
| 1998. || || -{Lost in Space}- || ||
|-
| 1999. || || -{The Bachelor}- || ||
|-
| 1999. || || -{Bowfinger}- || ||
|-
| 1999. || Остин Пауерс: Шпијун који ме је креснуо || -{Austin Powers: The Spy Who Shagged Me}- || || 
|-
| 2000. || || -{Committed}- || ||
|-
| 2001. || Из пакла || -{From Hell}- || Мери Џејн Кели ||
|-
| 2001. || || -{Sidewalks of New York}- 
|-
| 2001. || || -{Say It Isn't So}- 
|-
| 2002. || || -{Alien Love Triangle}- 
|-
| 2002. || || -{The Guru}- || ||
|-
| 2002. || || -{Killing Me Softly}- 
|-
| 2003. || || -{Hope Springs}- 
|-
| 2003. || Без љутње, молим || -{Anger Management}- 
|-
| 2004. || || -{Blessed}- || ||
|-
| 2005. || || -{Cake}- 
|-
| 2005. || || -{Mary}- 
|-
| 2005. || Стажисти || -{Scrubs}- 
|-
| 2006. || || -{Bobby}- 
|-
| 2006. || || -{The Oh in Ohio}- 
|-
| 2006. || || -{Emily's Reasons Why Not}- || ||
|-
| 2006. || || -{Broken}- || ||
|-
| 2007. || || -{Gray Matters}- 
|-
| 2014. || Лоше понашање || -{Behaving Badly}- || Анет Стратон-Озборн ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Људи из Милвокија
Америчке глумице
Биографије живих особа